En klan kan henvise til flere begreber:
 En klan er en slægtsbaseret, organisatorisk samfundsenhed i bl.a. Skotland.
 En klan er indenfor computerspil en gruppe af spillere der kæmper sammen
 KLAN er ICAO-code för Lansing Capital Region International Airport